Boulanger är ett franskt efternamn med betydelsen bagare.

Personer med efternamnet Boulanger
Georges Boulanger (1837–1891), fransk politiker företrädare för och skapare av boulangismen.
Gustave Boulanger (1824–1888), fransk konstnär
Lili Boulanger (1893–1918), fransk tonsättare
Louis Boulanger (1806–1867), fransk konstnär
Nadia Boulanger (1887–1979), fransk dirigent, pedagog och tonsättare
 Nicolas Antoine Boulanger (1722–1759), fransk filosof, ingejör och encyklopedist
 Pierre Boulanger (född 1987), fransk skådespelare

en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Franska efternamn
Efternamn som syftar på yrken